Miejscowości w Kanadzie:
 Strathmore – miasto w prowincji Alberta

Miejscowości w USA:
 Strathmore – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Strathmore – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Uniwersytet Strathmore (Nairobi, Kenia)